Banli bezeichnet:

 Banli (Suijiang) (板栗镇), Großgemeinde im Kreis Suijiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Banli (Changtai) (坂里乡), Gemeinde im Kreis Changtai in der chinesischen Provinz Fujian
 Banli (Jiangzhou) (板利乡), Gemeinde im Stadtbezirk Jiangzhou im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China